

Превю

1919 

 Възстановяване на английската футболна лига след края на Първата световна война.
 Шампион е Уест Бромич Албиън

1922 
 Ливърпул става шампион за втори пореден път.

1928 
 (25 август) - Завършен е строежът на трибуната „Коп“ на Анфийлд, стадиона на английския футболен отбор Ливърпул.

1929 
 Световна икономическа криза (Голямата депресия) която се усеща от някои английски клубове от висшия ешелон на Футболната асосциация.

Класиране 

Футбол в Англия по сезон